Pyramidelloides är ett släkte av snäckor. Pyramidelloides ingår i familjen Eulimidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Pyramidelloides